KWT est un code, qui signifie :
 Koweït,
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3

Code